Se også 819 (tal)

Begivenheder 

 Ratgarbasilikaen i Fulda indvies.

Født

Dødsfald 

 
19
Artikler om enkelte år